Dataflow ("flusso di dati" in inglese) può riferirsi a:
Dataflow, tipo di architettura di microprocessori
Data Flow Diagram, tipo di diagramma
Dataflow, tipo di linguaggi di programmazione